Zöberitz steht für:
 Zöberitz (Landsberg), Teil von Peißen (Landsberg) der Stadt Landsberg im Saalekreis;mit Haltepunkt Zöberitz, Bahnhalt an der Bahnstrecke Magdeburg–Leipzig
 Großzöberitz, Ortschaft der Stadt Zörbig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld